L' Opération meubles (Möbel Aktion) est le nom donné par les nazis, en 1942, pour le pillage de 40 000 appartements de Paris dont les locataires ou propriétaires sont des Juifs arrêtés et déportés. Les appartements sont dépouillés de tout : petites cuillères, verroterie, assiettes, lingerie, jouets et même ampoules. Dans 3 camps d'internement : le Camp Lévitan, le Camp Bassano et le Camp d'Austerlitz, 800 internés dit « demi-juifs » sont forcés à faire le tri des objets volés. Ces derniers sont nettoyés puis expédiés en Allemagne pour équiper les familles du Reich frappées par les bombardements alliés.

Documentaires 
 « L’Opération meuble » sur France 5 : quand 40 000 foyers juifs parisiens étaient livrés à la razzia des nazis.

Notes et références

Articles connexes 
 Spoliation des Juifs par les nazis
 Shoah en France

Shoah en France
1942
Paris pendant la Seconde Guerre mondiale